A 2020-as Superbike-világbajnokság a bajnokság 33. idénye volt. A szezon február 29-én vette kezdetét a Phillip Island Grand Prix Circuit versenypályán és eredetileg október 11-én ért volna véget a Circuito San Juan Villicum aszfaltcsíkján azonban a koronavírus-járvány miatt érvénybe lépett változások miatt a szezonzáró versenyhétvégét az Autódromo do Estoril pályán rendezték meg október 18-án.

Az egyéni címet Jonathan Rea szerezte meg, míg a gyártóknál a Kawasaki győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A szezon menete

Összefoglaló

Versenyzők
Pontrendszer

Gyártók

Jegyzetek

További információk

Superbike
2020
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események